L'alcool coumarylique est un composé organique aromatique de formule brute C9H10O2. Il s'agit d'un phénol substitué par un groupe 3-hydroxy-1-propényle (-CH=CH-CH2-OH). En fonction des positions respectives des deux substituants du cycle benzénique, il existe trois isomères de l'alcool coumarylique :

 l'alcool 2-coumarylique ou alcool orthocoumarylique ;
 l'alcool 3-coumarylique ou alcool métacoumarylique ;
 l'alcool 4-coumarylique ou alcool paracoumarylique.

L'isomère le plus présent dans la nature est l'alcool paracoumarylique, un important intermédiaire dans la voie métabolique des phénylpropanoïdes, et par abus de langage, le terme « alcool coumarylique » désigne très souvent cet isomère.

Phénol